Та́мбур — архітектурний термін:
 Тамбур — прибудова біля дверей, сіни;
 Та́мбур — барабан купола.
 Та́мбур — закритий майданчик пасажирського залізничного вагона.
 Та́мбур — вишивання або в'язання петля в петлю.
 Тамбу́р — застаріла назва барабана.

Література